Строилов (женская форма: Строилова) — фамилия.

Известные носители 
 Строилов, Михаил Степанович (1899—1941) — главный инженер треста «Кузбассуголь», расстрелян; реабилитирован посмертно.

 Строилова, Ксения Игоревна (род. 1992) — казахстанская горнолыжница, мастер спорта международного класса.
 Строилова, Наталья Александровна (Хмелик; род. 1948) — детский писатель и журналист, прозаик, киносценарист, переводчик.
 См. также 
 Строилово — название ряда населённых пунктов.